Müller-Schoenau ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Müller-Schoenau (1925–2003), deutscher Politiker (CDU)
 Burkhard Müller-Schoenau (* 1957), deutscher Redakteur und Politiker von Bündnis 90/Die Grünen